La ligne 371 est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Deerlijk, à l'origine Courtrai, à Berchem entre  et .

Histoire 
 : essai sur la ligne.

 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Courtrai et Vichte, nouvelle section Courtrai Louis Robbeplein - Vichte (), boucle terminus de la gare commune avec la ligne 366 Courtrai - Menin / Wervicq () ; exploitation par l'Intercommunale de Courtrai (IC).

 : inauguration de l'extension entre Vichte et Berchem (nouvelle section, ).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : suppression de la section Courtrai Gare - Deerlijk Église reprise par la nouvelle ligne électrique D Courtrai Gare - Deerlijk Église.

 : suppression fermeture à tout trafic de la section Deerlijk Station - Berchem Dépôt et remplacement par une ligne d'autobus.

Infrastructure

Dépôts et stations 

Autres dépôts utilisés par la ligne situés sur le reste du réseau ou des lignes connexes : Courtrai.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 371 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Courtrai
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale
Capital 41
Capital 166
tram
tram